

События 
 Уигхарт становится архиепископом Кентерберийским.
 В Британии основано аббатство Чертси.
 Папа римский Виталий своим декретом ввёл в литургический обиход орга́н.

Скончались 
 Абу Муса аль-Ашари, мусульманский политический деятель.
 Василий (герцог Неаполя).
 Ён Кэсомун, полководец Когурё.
 Келлах мак Гуайри, король коннахтского септа Уи Фиахрах Айдне.
 Петр (патриарх Константинопольский).
 Рамля бинт Абу Суфьян, одна из жён пророка Мухаммада.
 Фаэлан мак Колмайн, король Лейнстера.

См. также